Florian von Gruchalla (* 13. Juni 1989 in Kamp-Lintfort) ist ein deutscher Handballspieler.

Der auf Rechtsaußen spielende Linkshänder begann in der Jugend mit dem Handball beim TV Aldekerk. Von dort wechselte er 2006 in die Bundesliga zur HSG Düsseldorf. Nachdem er bis 2011 für Düsseldorf in der ersten und zweiten Bundesliga spielte, wechselte von Gruchalla zur Saison 2011/12 zum DHC Rheinland. Nach nur einer Saison beim DHC ging er 2012 zum SV Post Schwerin, und nachdem dieser Insolvenz anmelden musste, spielte von Gruchalla ab November 2012 bei der SG Flensburg-Handewitt. Von dort wechselte er zur Saison 2013/14 zum VfL Gummersbach. Zur Saison 2018/19 wechselte er zum HC Erlangen. Seit dem Sommer 2021 läuft er für die 2. Mannschaft von Erlangen in der 3. Liga auf. Zusätzlich ist er als Leiter der HC Erlangen e.V. tätig.

Bundesligabilanz

Weblinks

Einzelnachweise 

Handball-Außenspieler
Handballspieler (SG Flensburg-Handewitt)
Handballspieler (VfL Gummersbach)
Handballspieler (SV Post Schwerin)
Handballspieler (HC Erlangen)
Deutscher
Geboren 1989
Mann
Person (Kamp-Lintfort)